Батыр Бабаев:
* Бабаев, Батыр Давранович (1914—1984) — Герой Советского Союза.
 Бабаев, Батыр Хаджиевич (род. 1991) — туркменский футболист.